Cincinnati, (v. Cincinnatus, Name) steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cincinnati, Ohio
 Metropolregion Cincinnati
 Flughafen Cincinnati
 University of Cincinnati
 Cincinnati (Arkansas)
 Cincinnati (Indiana)
 Cincinnati (Iowa)
 Eola (Oregon), „Cincinnati“ 1849–1856

Schiffe:
 Cincinnati (Schiff), Passagierschiff
 

Weiteres:
 Society of the Cincinnati, amerikanischer Orden
 (1373) Cincinnati, (1373) Asteroid des Hauptgürtels
 Cincinnati Kid, US-Spielfilm von Norman Jewison (1965)
 Cincinnati Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Cincinnati (Pferd) Reitpferd des US Generals Ulysses S. Grant

im NRHP gelistete Objekte:
 Cincinnati and Suburban Telephone Company Building, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 95000495
 Cincinnati and Whitewater Canal Tunnel, in Cleves, Ohio, ID-Nr. 01000562
 Cincinnati Bridge, in Du Bois, Nebraska, ID-Nr. 92000719
 Cincinnati City Hall, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 72001017
 Cincinnati East Manufacturing and Warehouse District, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 99000318
 Cincinnati Enquirer Building, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 85002787
 Cincinnati Gymnasium and Athletic Club, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 83001978
 Cincinnati Music Hall, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 70000496
 Cincinnati Observatory Building, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 80003043
 Cincinnati Southern Depot Historic District, in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 76002352
 Cincinnati Southern Railroad Culvert-CSRR, in Danville, Kentucky, ID-Nr. 98000327
 Cincinnati Street Gas Lamps, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 78002073
 Cincinnati Tennis Club, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 83001979
 Cincinnati Union Terminal, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 72001018
 Cincinnati Work House and Hospital, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 80003044
 Cincinnati Zoo District, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 75001415
 Cincinnati Zoo Historic Structures, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 87000905
 Cincinnati, Richmond, & Muncie Depot, in Muncie, Indiana, ID-Nr. 97000304

Siehe auch:
 Cincinnati Township
 Lucius Quinctius Cincinnatus